Campbellton – miasto w USA, w stanie Floryda, w hrabstwie Jackson
 Campbellton – miasto w Kanadzie, w prowincji Nowy Brunszwik, w hrabstwie Restigouche